Die World Show der Fédération Internationale Féline (auch World Cat Show) ist eine seit 1991 jährlich stattfindende internationale Katzenausstellung im Stil einer Weltmeisterschaft.

Geschichte 

Seit 1991 wird die World Show alljährlich ausgetragen und von der FIFé und denjenigen nationalen Zuchtverbänden ausgerichtet. Bisher fand der Wettbewerb einmal in Deutschland statt: 2001 wurde die World Show vom 1. DEKZV in Augsburg ausgerichtet. 2019 fand die Ausstellung erneut auf deutschem Boden statt, Ausstellungsort war Freiburg im Breisgau.

Austragungen

Weblinks 

 Showkalender der FIFé auf fifeweb.org
 Offizielle Webpräsenz der FIFé World Show 2014 in Prag

Einzelnachweise 

Hauskatzenzucht
Katzenhaltung